Хаапала́мпи () — посёлок в Сортавальском районе Республики Карелия, административный центр Хаапалампинского сельского поселения.

Общие сведения 

В переводе с финского языка название посёлка означает «Осиновое лесное озеро».

Расположен на берегу реки Савайнйоки, в 9 км по автодороге А 121от города Сортавала.

Через посёлок проходит ежегодный этап чемпионата России по авторалли «Белые ночи».

История 
Первое упоминание о поселении Сердовольского погоста встречается в Переписной окладной книге 1500 года.

В советское время хаапалампинский племсовхоз «Большевик» был одним из крупнейших в Карельской АССР.

В центре посёлка находится братская могила советских воинов, погибших в первые дни Советско-финской войны (1941—1944). В братской могиле захоронены 266 воинов, погибших при обороне юго-западных подступов к Сортавале в июле-августе 1941 года. В 1967 году на могиле был установлен памятник.

Население

Улицы 
 ш. Выборгское
 ул. Лесная
 ул. Набережная
 пер. Речной
 ул. Центральная
 ул. Юбилейная

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — С. 223—384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 Братская могила советских воинов

Населённые пункты Сортавальского района